Manolo Jiménez Soria – calciatore andorrano
Manuel Jiménez Jiménez – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo